Лушники — название населённых пунктов:

Россия 
 Лушники — село в Сузунском районе Новосибирской области.

Украина 
 Лушники — село в Лубенском районе Полтавской области.
 Лушники — село в Шосткинском районе Сумской области.